El Nacimiento kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Nacimiento, Salamanca, 
 El Nacimiento, León, 
 El Nacimiento, Chiapas, Ocosingo, 
 El Nacimiento, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar